Jan Hammenecker (schrijver), een Vlaams priester, dichter en schrijver (1878-1932)
 Jan Hammenecker (acteur), een Belgisch acteur (°1968)